Grasser is de achternaam van:
 Erasmus Grasser (± 1450 - ± 1518), Duits beeldhouwer.
 Johann Jacob Grasser (1579 - 1627), Zwitsers theoloog en schrijver.
 Helmut Grasser (1961), Oostenrijks filmproducent, voormalig president van de grootste landelijke vakvereniging.
 Karl-Heinz Grasser (1969), Oostenrijks politicus, Minister van Financiën van februari 2000 tot januari 2007.